Rosmunda è la canzone originale interpretata dalla voce di Miriam Foresti con "Davide Cavuti Ensemble", pubblicato nel 2012 da Rai Trade.
Il brano fa parte della colonna sonora originale firmata da Davide Cavuti per il film Itaker - Vietato agli italiani del 2012 diretto da Toni Trupia e interpretato da Francesco Scianna, Michele Placido e Monica Bîrlădeanu.

Il disco 
Il testo e la musica della canzone originale Rosmunda sono del maestro Davide Cavuti; la canzone è inserita in una scena del film che si volge all’interno di un locale, denominato Rosmunda, da cui prende il nome.

Tracce

Premi e Riconoscimenti 
 2013 - Premio Roma Videoclip
 Premio alla migliore colonna sonora

Note